Самардак Богдан Миколайович — радянський та український футболіст, український футбольний тренер.
 Самардак Володимир Олексійович — спортивний суддя, заслужений тренер України, майстер спорту СРСР з важкої атлетики.
 Самардак Григорій Вікторович — голова Запорізької обласної ради з 15 грудня 2015 року.